Athene – planetoida o numerze katalogowym 881
 Athene – rodzaj ptaków z rodziny puszczykowatych
 Athene – system operacyjny
 Athene (Atena) – w mitologii greckiej bogini mądrości (rozumu), wojny sprawiedliwej, tkactwa, opiekunka Aten

Zobacz też 
 Atena – strona ujednoznaczniająca
 Athena – strona ujednoznaczniająca